Serranito peut désigner :

 , sandwich et une recette originale typique de l'Andalousie ;
 Hilario González Delgado dit « Serranito », matador espagnol.